Теречик, також Теречік () — угорське прізвище.

 Андраш Теречик (1933) — угорський футболіст, нападник.
 Марі Теречик (1935) — угорська актриса, президент Союзу акторів Угорщини.

Угорські прізвища